Le nom opération Neptune peut faire référence à : 
 l'opération Neptune, une contre-attaque des forces de l'Axe contre l'Armée rouge près de la mer Noire le .
 l'opération Neptune, la première phase de l'opération Overlord comprenant le débarquement et l'établissement de têtes de pont en Normandie par les Alliés en juin 1944.
 l'opération Neptune, une opération de désinformation soviétique en 1964.
 l'opération Neptune's Spear (« Trident de Neptune ») visant à capturer ou tuer Oussama Ben Laden, le .
 Operation Neptune, la version anglaise du jeu Bob Morane : Océans.